Konstantin I. je jméno více panovníků:

 Konstantin I. Veliký († 337) – římský císař v letech 306–337
 Konstantin (papež) († 715) – papež v letech 708–715
 Konstantin I. Řecký (1868–1923) – řecký král v letech 1913–1917 a 1920–1922
 Konstantin I. Skotský († 877) – král Piktů v letech 862–877

Rozcestníky - panovník